Dolphin est le nom anglais du dauphin.

Ce nom peut également désigner :

Automobile 
La Dolphin est un prototype de berline 4 places avec porte d'accès par l'avant très aérodynamique, créé par André Dubonnet.

Multimedia

Logiciel 
 Dolphin est un navigateur Web pour mobile.
 Dolphin est le nom du gestionnaire de fichiers de KDE.
 Dolphin, un émulateur GameCube et Wii open source

Jeux vidéo 
 la GameCube, une console de jeux vidéo (nom de code durant sa période de développement).
 Ecco the Dolphin est une série de jeux vidéo d'aventure mettant en scène un dauphin éditée par Sega.
 Le Dolphin est un vaisseau spatial dans le jeu Pikmin

Marine et Aviation 
 un duc d'albe, pilotis d'amarrage pour navires.
 Le Sopwith Dolphin, un avion de chasse de la Première Guerre mondiale.
 Dolphin, une classe de sous-marin d'attaque, de fabrication allemande.

Musique 
 Le Dolphin est un violon du luthier Antonio Stradivari.

Société 
 Dolphin Energy, compagnie gazière émirati
 Dolphin Integration est une entreprise française spécialisée en micro-électronique
 Dolphin Watches, une marque de montres

Géographie 
 Île Dolphin, une île de l'Utah dans le Grand Lac Salé aux États-Unis.

Patronyme 
 Annette Dolphin (1951-), pharmacologue et professeure britannique.